Louis Archinard, général français de la Troisième République ;
 Stéphan Archinard, acteur français ;
Rue du Général-Archinard, dans le  de Paris ;
 Archinard, roman d'Octave Mirbeau, inspiré du général.